Bazilika Panny Marie Růžencové (Fátima) – římskokatolický kostel a součást fátimského sanktuária ve Fátimě v Portugalsku
 Bazilika Panny Marie Růžencové (Pompei) –  římskokatolický kostel v Pompejích v Itálii